Рэд:

 Рэд ай — американский крепкий кофейный напиток.
 РЭД — фильм 2010 года.
 РЭД 2 — фильм 2013 года.

См. также 
 Red
 Ред
 Рэд-Бэнк